Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Lee e Harel Levy che hanno battuto in finale Scott Lipsky e David Martin 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Travis Parrott (quarti di finale)
 Martin Lee /  Harel Levy (Campioni)

 Jeff Coetzee /  Robert Kendrick (semifinali)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2006